Avenida do Marechal Gomes da Costa ist der Name folgender Straßen:

 Avenida Marechal Gomes da Costa (Lissabon), Straße in Lissabon
 Avenida do Marechal Gomes da Costa (Porto), Straße in Porto